Бенардос — фамилия:

 Бенардос, Пантелеймон Егорович (1761—1839) — генерал-майор.
 Бенардос, Николай Николаевич (1842—1905) — российский изобретатель.